Margalis ist der Familienname folgender Personen:

 Melanie Margalis (* 1991), US-amerikanische Schwimmerin
 Robert Margalis (* 1982), US-amerikanischer Schwimmer